Miejscowości w USA:
 Lyman – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie York
 Lyman – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Harrison
 Lyman – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Scotts Bluff
 Lyman – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lyman – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
 Lyman – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Wayne
 Lyman – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
 Lyman – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Uinta
Gminy w USA:
 Lyman (ang. Lyman Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Lyman (ang. Lyman Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Lyman (ang. Lyman Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lyman (ang. Lyman County) – w stanie Dakota Południowa
Zobacz też
 Łyman